Världsmästerskapet i handboll 2003 kan vara:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 2003.
Världsmästerskapet i handboll för damer 2003.